San Román steht für folgende geografischen Objekte:
 San Román (Buenos Aires), Partido Coronel Dorrego, Provinz Buenos Aires, Argentinien

Orte in Belize:
 San Román (Orange Walk District), Ort im Orange Walk District
 San Román (Stann Creek District), Ort im Stann Creek District

Parroquias in Spanien:
 San Román (Amieva), Gemeinde Amieva, Provinz Asturien
 San Román (Candamo), Gemeinde Candamo, Provinz Asturien
 San Román (Piloña), Gemeinde Piloña, Provinz Asturien
 San Román (Santiso), Gemeinde Santiso, Galicien
 San Román (Sariego), Gemeinde Sariego, Provinz Asturien
 San Román de Montoxo, Gemeinde Cedeira, Galicien

Orte in Spanien:
 San Román (Bierge), Gemeinde Bierge, Provinz Huesca
 San Román (Santa María de Cayón), Gemeinde Santa María de Cayón, Kantabrien
 San Román de Bembibre, Provinz León
 San Román de Cameros, Provinz La Rioja
 San Román de Campezo/Durruma Kanpezu, Baskenland
 San Román de Hornija, Provinz Valladolid
 San Román de la Cuba, Provinz Palencia
 San Román de la Llanilla, Kantabrien
 San Román de la Vega, Provinz León
 San Román de los Caballeros, Provinz León
 San Román de los Infantes, Provinz Zamora
 San Román de los Montes, Provinz Toledo
 San Román de los Oteros, Provinz León
 Durruma/San Román de San Millán, Baskenland
 San Román de Sobradelo, Galicien
 San Román el Antiguo, Provinz León
 Peraleda de San Román, Extremadura

San Román ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto de San Román y de la Fuente (1923–2012), spanischer Handballspieler, Hockeyspieler, Handballfunktionär 
 Aureliano San Román (1851–1909), spanischer Unternehmer
 Francisco Ignacio San Román (* 1966), spanischer Radsportler
 Juan Carlos San Román (Calo; * 1972), spanischer Comicautor
 Mario San Román (* 1959), mexikanischer Unternehmer
 Máximo San Román (* 1946), peruanischer Politiker
 Miguel de San Román (1802–1863), peruanischer Politiker